Andrew Lonergan (1983) – calciatore inglese
Bernard Lonergan (1904-1984) – teologo canadese
Kenneth Lonergan (1962) – sceneggiatore, drammaturgo e regista statunitense
Lloyd Lonergan (1870-1937) – sceneggiatore e regista statunitense
Philip Lonergan (1887-1940) – sceneggiatore statunitense